gwj – codice ISO 639-3 della Lingua ǀgwi